'''Jack Adams peut désigenr :
 John Adams, dit Jack Adams, né en 1894, joueur et entraîneur de hockey sur glace ayant donné son nom au trophée Jack-Adams ;
 John Adams, dit Jack Adams, né en 1920, joueur de hockey sur glace ;
 Jack Adams, joueur anglais de rugby à XV.